Территория Белоруссии располагается в одном часовом поясе — UTC+3. Согласно постановлению правительства исчисление времени производится «по поясному времени плюс один час без перехода на сезонное время». С 26 октября 2014 года время в Белоруссии совпадает с московским временем.

История 
До 1924 года каждый населённый пункт в БССР жил по местному солнечному времени. Официальное время в Минске соответствовало GMT+01:50. В 1924 году в СССР была введена международная система часовых поясов, БССР была отнесена ко 2-му административному часовому поясу, время которого соответствовало UTC+2 (для установления поясного времени часы были переведены 2 мая 1924 года на 10 минут вперёд).

Постановлением от 16 июня 1930 года[6] во всех регионах СССР часы были переведены на 1 час вперёд против поясного времени данного пояса с 21 июня 1930 года. Таким образом в БССР было установлено время UTC+3, получившее впоследствии название «декретное время».

В 1919—1939 годах на территории Западной Белоруссии, находившейся на тот момент в составе Польши, действовало варшавское время. До 1922 года время соответствовало часовому поясу UTC+2. 1 июня 1922 года часы были переведены на 1 час назад, таким образом время стало соответствовать центральноевропейскому времени (UTC+1). Такое времяисчисление сохранялось до 1939 года. В сентябре 1939 года при включении Западной Белоруссии в состав БССР, часы были переведены на 2 часа вперёд и было установлено московское время (UTC+3).

В период немецкой оккупации на территории БССР действовало берлинское время. В Минске 28 июня 1941 года часы были переведены на 1 час назад, таким образом время стало соответствовать центральноевропейскому летнему времени. До осени 1942 года на территории Белоруссии круглогодично действовало поясное время (UTC+2). 2 ноября 1942 года часы были переведены ещё на 1 час назад, время стало соответствовать часовому поясу UTC+1. В 1943 году часы на оккупированной территории переводились дважды: в последний понедельник марта на летнее время и в последний понедельник октября обратно, на «зимнее» время. 3 июля 1944 года Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков и было возвращено московское время, UTC+3.

Время UTC+3 на территории БССР круглогодично действовало до 1981 года.

С 1981 по 1989 год на территории БССР действовал сезонный перевод часов, летнее время соответствовало UTC+4.

В 1990 году сезонный перевод часов в БССР был отменён, часы не переводились на летнее время (25 марта 1990 года) и обратно (осенью). В информационном материале ТАСС о 1990 годе было отмечено:
И всё-таки под напором общественного мнения в минувшем году Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан летнее время не вводили. Молдова и Грузия отказались от декретного времени. Такое же решение принято на Украине, но стрелки часов «на зиму» здесь не переводили.

В 1991 году сезонный перевод часов в Белорусской ССР был восстановлен, но почти на всей территории СССР, включая Белоруссию, было отменено декретное время. Поэтому весной 1991 года в БССР часы вперёд не переводились, а осенью были переведены на 1 час назад. Таким образом, 29 сентября 1991 года Белоруссия перешла на «зимнее» время UTC+2, которое было для неё поясным.

С сентября 1991 по март 2011 года применялось поясное время (UTC+2), и имел место сезонный перевод часов в последнее воскресенье марта в 2:00 на 1 час вперёд (летнее время) и в последнее воскресенье октября (до 1996 года в последнее воскресенье сентября) в 3:00 на 1 час назад. Белорусское время было идентично восточноевропейскому времени: UTC+2 — зимой, UTC+3 — летом, и после 19 января 1992 года имело разницу 1 час с московским временем.

27 марта 2011 года в Белоруссии в последний раз был осуществлён переход на летнее время — с осени 2011 года страна отказалась от сезонного перевода часов, летнее время стало постоянным (UTC+3). Порядок исчисления времени «поясное время плюс один час» без сезонного перевода часов был установлен, как указано в постановлении правительства, «в целях полного использования светлого времени суток, улучшения условий труда и отдыха населения», а также для обеспечения на территории Белоруссии исчисления времени, согласованного с государствами — участниками Таможенного союза.

В 2017 году президент Лукашенко предложил начинать учебный день позже, объясняя это тем, что «школьникам необходимо нормально просыпаться и только потом идти на учёбу». После этого в ряде школ начало занятий было сдвинуто с 8:00 на 9:00.

Полдень в городах Белоруссии 
Значение среднего солнечного полдня для крупнейших городов рассчитано по географической долготе условного центра города:

13:25 Брест
13:25 Гродно
13:19 Лида
13:16 Барановичи
13:16 Пинск
13:10 Минск
13:06 Борисов
13:05 Полоцк
13:03 Бобруйск
13:03 Мозырь
12:59 Витебск
12:59 Могилёв
12:58 Орша
12:56 Гомель

Изменение времени в Минске с 1924 года

Изменения стандартного времени на белорусских землях

Периоды действия летнего времени

Разница во времени с соседними странами 
 Россия (московское время): одинаковое время круглогодично
 Украина: +1 час зимой, одинаковое время летом
 Польша: +2 часа зимой, +1 час летом
 Литва: +1 час зимой, одинаковое время летом
 Латвия: +1 час зимой, одинаковое время летом

Примечания 
Комментарии

Источники

География Белоруссии
Белоруссия